Берлинский договор — договоры заключенные в Берлине.

 Берлинский трактат (1878) — международное соглашение, подписанное а как итог Берлинского конгресса.
 Франко-германское соглашение о Марокко и Конго (1911) — соглашение, подписанное 4 ноября 1911 года между Францией и Германией, окончившее Агадирский кризис.
 Берлинский протокол (1918) — международный договор, подписанный 25 сентября 1918 года между представителями Болгарии, Турции, Германии и Австро-Венгрии. Он предусматривал передачу Северной Добруджи в состав Болгарии.
 Берлинский договор (1926) — договор о ненападении и нейтралитете, заключённый 24 апреля 1926 года между Веймарской республикой и СССР.
 Договор между Литовской республикой и Германским рейхом (1939 год) — договор, подписанный 22 марта 1939 года в Берлине о воссоединении Клайпедского края с Германией.
 Договор о ненападении между Германией и Латвией (1939 год) — договор, подписанный 7 июня 1939 года в Берлине
 Договор о ненападении между Германией и Эстонией (1939 год) — договор, подписанный 7 июня 1939 года в Берлине
 Берлинский пакт (1940) — международный договор (пакт), заключённый 27 сентября 1940 года между представителями главных стран-участников Антикоминтерновского пакта: Германией, Италией и Японской империи сроком на 10 лет.